Wiegman ist ein Familienname.

Namensträger 
 Sarina Wiegman (* 1969), niederländische Fußballtrainerin und ehemalige -spielerin
 Robyn Wiegman (* 1958), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Familienname